

События 
 Консулы Луций Вирий Луп Юлиан и Луций Марий Максим.
 Александр Север остановился в Антиохии и выслал против Ардашира две армии. Одна была измотана боями в Мидии и отступила с огромными потерями, другая окружена в Парфии и уничтожена.
 232—234 — Александр в Антиохии, укрепляет восточную границу.
 Христианский теолог Ориген (ок.185-ок.254) основал свою школу в Кесарее (Палестина).

Родились 
 Флориан
 Проб
 Порфирий (философ)
 Святой Трифон

Примечания

См. также